Henry Morris peut faire référence à :
 Henry M. Morris (1918-2006), créationniste américain
 Henry Morris (1889-1961), officier d'éducation anglais qui a développé le Village college ;
 Henry Morris (1919-1993), footballeur international écossais ;
 Henry Morris (1536-1572/3), MP pour Devizes ;
 Sir Henry Morris (1844-1926), médecin britannique ;
 Enrique Ramón Morris de Olea plus connu comme Henry Morris, footballeur.

Voir aussi 
 
 Henry Morris-Jones (1884–1972), médecin, soldat et homme politique gallois